Matemàtiques:
Progressió aritmètica
Progressió geomètrica
Teorema de la progressió aritmètica

 Música:
Progressió harmònica
Progressió per quintes